Le tournoi de tennis Ginny Championships est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Port Sainte-Lucie du  au .

Catarina Lindqvist remporte le simple dames. En finale, elle bat Terry Holladay, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betsy Nagelsen et Paula Smith.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Trois équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Ginny Championships
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Ginny Championships
Ginny Championships
Tennis aux États-Unis en 1984
Tennis aux États-Unis en 1985
Comté de Sainte-Lucie
Compétition de tennis en Floride
Tennis en décembre 1984
Tennis en janvier 1985